Alexander Liernur (1770-1815), Nederlands schilder en graveur
Alexander Liernur (1856-1917), Nederlands schilder